Fornell ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Fornell (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Romain Fornell (* 1976), französischer Koch